Аврам Јанку има више значења:
 Аврам Јанку (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Аврам Јанку (Арад), насеље у округу Арад у Румунији
 Аврам Јанку (Ботошани), насеље у округу Ботошани у Румунији
 Општина Аврам Јанку (Алба), општина у округу Алба у Румунији
 Општина Аврам Јанку (Бихор), општина у округу Бихор у Румунији